Henry Brand kan syfta på:

 Henry Brand, 1:e viscount Hampden (1814–1892), brittisk politiker
 Henry Brand, 2:e viscount Hampden (1841–1906), brittisk politiker